Spektralzerlegung bezeichnet:
 Spektralzerlegung (Mathematik) einer quadratischen Matrix in eine Normalform, bei der die Matrix durch ihre Eigenwerte und Eigenvektoren dargestellt wird
 Dispersion (Physik) und Brechung (Physik), das Zerlegen bzw. Analysieren von Licht in seine Wellenlängen

Siehe auch:
 Spektroskopie
 Spektrometer
 Prisma (Optik)